Лещихино — деревня в Палкинском районе Псковской области России.

Входит в состав Палкинской волости.

Расположена у берега реки Великой, в 14 км к северо-востоку от посёлка Палкино.

Население — 123 человек (2000 год).

В деревне располагается Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  Псковской области «Первомайский психоневрологический интернат».

Примечания 

Населённые пункты Палкинского района